Serie B i fotboll 1956/1957 innebar att Verona och Alessandria gick till Serie A.

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Uppflyttningskval 

Alessandria uppflyttade till Serie A.

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter 

1956 i Italien
1957 i Italien
Fotbollssäsongen 1956/1957
1956/1957